Canada
Creighton – città del Saskatchewan
 Stati Uniti d'America
Creighton – città della Contea di Cass, Missouri
Creighton – città della Contea di Knox, Nebraska
 Sudafrica
Creighton – sede amministrativa della Municipalità locale di Ingwe